De Prolacertidae zijn een familie van uitgestorven archosauromorfe reptielen die leefden tijdens het Vroeg-Trias. Het werd in 1935 door de Britse paleontoloog Francis Rex Parrington benoemd voor de soort Prolacerta broomi uit Zuid-Afrika en Antarctica. In 1979 werd de tweede soort Kadimakara australiensis beschreven vanuit Australië. Verschillende andere geslachten, zoals Macrocnemus, Pamelaria en Prolacertoides, zijn in het verleden ook aan deze familie toegewezen, maar deze zijn door latere studies elders geplaatst, waardoor Prolacerta en Kadimakara de enige goed ondersteunde leden zijn.

De prolacertiden werden historisch geplaatst binnen de parafyletische groep Prolacertiformes samen met andere basale, langhalzige archosauriformen zoals Protorosaurus en de tanystropheïden. Recenter onderzoek heeft echter aangetoond dat de prolacertiden slechts in de verte verwant waren aan andere prolacertiformen, en in plaats daarvan tot de naaste verwanten van Archosauriformes behoorden.

Het onderstaande cladogram volgt een fylogenetische analyse door Ezcurra (2016):

Uitgestorven reptielen